Гран-при Детройта 1982 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1982 года. Прошёл в Детройте, США. Соревнования состоялись 6 июня 1982 года.

Гонка 

|}

Источники 
 Innes Ireland (October, 1982). «1st Detroit Grand Prix: Wattie, The Renaissance Man». Road & Track, 140-144.
 Mike S. Lang (1992). ''Grand Prix!: Race-by-race account of Formula 1 World Championship motor racing. Volume 4: 1981 to 1984':, Haynes Publishing Group. ISBN 0-85429-733-2

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Детройта